Hagans ist der Name von:

 Maschinenfabrik Christian Hagans, Lokomotivhersteller
 Christian Hagans (1829–1908), deutscher Lokomotivbauer, Gründer der Firma Hagans
 John Hagans (1838–1900), US-amerikanischer Politiker
 Tim Hagans (* 1954), US-amerikanischer Jazzer